Gminy w USA:
 West Benton (ang. West Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian
 West Benton (ang. West Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 West Benton (ang. West Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Webster